Crest kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 The Crest,

Frankrike 

 Crest, Drôme, kommun i departementet Drôme,

USA 

 Crest (ort i USA), Kalifornien, San Diego County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar